Istanbul Open 2018, właśc. TEB BNP Paribas Istanbul Open 2018 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 250 w sezonie 2018 z cyklu Istanbul Open rozgrywany w dniach 30 kwietnia–6 maja 2018 roku w Stambule na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 486 145 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2018 w tenisie ziemnym
2018
2018 w Turcji